Plaats in Indonesië
 Muneng (Candiroto), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Muneng (Pakis), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Muneng (Purwoasri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Muneng (Sumberasih), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java